

Пестер — річка в Удмуртії, права притока Кільмезі
 Пестер — річка в Алтайському краї, ліва притока Пайви